Фёдор Фёдорович Розен: Розен, Фёдор Фёдорович (1767—1851) — русский военачальник, генерал от инфантерии.
 Розен, Фёдор Фёдорович (1808—1854) — русский государственный деятель, действительный статский советник. Сын предыдущего.